Моулсворт-стрит () — улица:
  — в Дублине, Ирландия.
  — в Веллингтоне, Новая Зеландия.